Hengerbach ist ein Gewässername im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern:

 Hengerbach (Möninger Bach), rechter Zufluss des Möninger Bachs (zur Schwarzach, zur Altmühl) nach Schwarzach, Markt Pyrbaum 
 Hengerbach (Weiße Laber), rechter Zufluss der Weißen Laber bei Labermühle, Gemeinde Deining

Siehe auch:
 Hengelbach
 Hennerbach